Колегія, або Колегіум єзуїтів — навчальний заклад ордену єзуїтів. В Україні було 23 єзуїтські колегії, зокрема:

 Колегіум єзуїтів, Бар.
 Колегіум єзуїтів, Вінниця.
 Колегіум єзуїтів, Житомир.
 Колегіум єзуїтів, Івано-Франківськ.
 Колегіум єзуїтів, Кам'янець-Подільський.
 Колегіум єзуїтів, Київ.
 Колегіум єзуїтів, Клевань.
 Кременецький колегіум.
 Колегіум єзуїтів, Ксаверів.
 Колегіум єзуїтів, Луцьк.
 Колегіум єзуїтів, Львів.
 Колегіум єзуїтів, Острог.
 Колегіум єзуїтів, Переяслав.
 Колегіум єзуїтів, Тернопіль.
 Колегіум єзуїтів, Хирів.
 Колегіум єзуїтів, Ярослав.

 Колегіум єзуїтів, Вітебськ
 Колегіум єзуїтів, Несвіж
 Колегіум єзуїтів, Пінськ
 Колегіум єзуїтів, Полоцьк
 

 Колегіум єзуїтів, Вільнюс.

 колегіум єзуїтів Мюнхен.

 Колегіум єзуїтів, Браунсберг (нині Бранево).
 Колегіум єзуїтів, Замостя.
 Колегіум єзуїтів св. Петра і Павла, Краків.
 Колегіум єзуїтів, Перемишль.
 Колегіум єзуїтів, Познань.

Див. також 
 Колегіум

Примітки 

Єзуїти
Католицькі колегіуми України